A 660-as jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar és Dömsöd, Kossuth Lajos utca 136. között közlekedik. A vonalat a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

!colspan=2|Sorszám (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0||Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarvégállomás||47||35
|align=left|
|-
|colspan=2|1||Budapest, Határ út||46||34
|align=left|
|-
|colspan=2|2||Budapest, Pesterzsébet felső||45||33
|align=left|
|-
|colspan=2|3||Budapest, Soroksár, Hősök tere||44||32
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|colspan=2|4||Dunaharaszti, HÉV-állomás||43||31
|align=left|
|-
|colspan=2|5||Taksony, községháza||42||30
|align=left|
|-
|colspan=2|6||Taksony, Forrás dűlő||41||29
|align=left|
|-
|colspan=2|7||Sporttelep||40||28
|align=left|
|-
|colspan=2|8||Szigethalom, Taksony-híd||39||27
|align=left|
|-
|colspan=2|9||Szigethalom, Újtelep||38||26
|align=left|
|-
|colspan=2|10||Szigethalom, Bucka Gyöngye||37||25
|align=left|
|-
|colspan=2|11||Autógyár, III. számú kapu||36||24
|align=left|
|-
|colspan=2|12||Szigethalom, autóbusz-állomás||35||23
|align=left|
|-
|colspan=2|13||Autógyár, III. számú kapu||34||22
|align=left|
|-
|colspan=2|14||Szigethalom, Bucka Gyöngye||33||21
|align=left|
|-
|colspan=2|15||Szigethalom, Újtelep||32||20
|align=left|
|-
|colspan=2|16||Szigethalom, Taksony-híd||31||19
|align=left|
|-
|colspan=2|17||Sporttelep||30||18
|align=left|
|-
|colspan=2|18||Autógyári elágazás||29||17
|align=left|
|-
|colspan=2|19||Naprózsa lakópark||28||16
|align=left|
|-
|colspan=2|20||Dunavarsány, bejárati út||27||15
|align=left|
|-
|colspan=2|21||30-as km-kő||26||14
|align=left|
|-
|∫||22||Majosházai elágazás*||25||∫
|align=left|
|-
|∫||23||Majosháza, temető*||24||∫
|align=left|
|-
|∫||24||Majosháza, művelődési ház*||23||∫
|align=left|
|-
|∫||25||Majosháza, Széchenyi sétány*||22||∫
|align=left|
|-
|∫||26||Majosháza, rév állomás||21||13
|align=left|
|-
|∫||27||Majosháza, Széchenyi sétány*||20||∫
|align=left|
|-
|∫||28||Majosháza, művelődési ház*||19||∫
|align=left|
|-
|∫||29||Majosháza, temető*||18||∫
|align=left|
|-
|∫||30||Majosházai elágazás*||17||∫
|align=left|
|-
|22||31||Áporkai elágazás||16||12
|align=left|
|-
|∫||32||Áporka, szikvízüzem*||15||∫
|align=left|
|-
|∫||33||Áporka, községháza*||14||∫
|align=left|
|-
|∫||34||Áporka, Petőfi Sándor utca*||13||∫
|align=left|
|-
|∫||35||Áporka, autóbusz-forduló*||12||∫
|align=left|
|-
|23||36||Áporka, bejárati út||colspan=2|11
|align=left|
|-
|24||37||Kiskunlacháza autóbusz-forduló||colspan=2|10
|align=left|
|-
|25||38||Kiskunlacháza, Védgát utca||colspan=2|9
|align=left|
|-
|26||39||Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás||colspan=2|8
|align=left|
|-
|27||40|| Kiskunlacháza, Dózsa György utca 136. ||colspan=2|7
|align=left|
|-
|28||41||Kiskunlacháza, Miska csárda||colspan=2|6
|align=left|
|-
|29||42||Kiskunlacháza, Móricz Zsigmond utca||colspan=2|5
|align=left|
|-
|30||43||Apaji Állami Gazdaság sertéshizlalda||colspan=2|4
|align=left|
|-
|31||44||Dömsöd, Kossuth Lajos utca 9.||colspan=2|3
|align=left|
|-
|32||45||Dömsöd, vasútállomás elágazás||colspan=2|2
|align=left|
|-
|34||47||Dömsöd, Kossuth Lajos utca 136.végállomás||colspan=2|0
|align=left|
|-
|39||52||Dömsöd, Neptun part*végállomás||colspan=2|0
|
|}
Megjegyzés: A *-gal jelölt megállókat csak néhány járat érinti.

Megjegyzések 
Bizonyos járatok csak Kiskunlacháza, ráckevei elágazás megállóig közlekednek.

2020. július 1-jétől munkanapokon a Budapestről 13:35-kor, 14:35-kor és 17:35-kor induló 660-as járatok gyorsítva közlekednek, nem állnak meg Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar és Áporkai elágazás között.

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Kiskunlacháza autóbuszvonalai
Dömsöd autóbuszvonalai
Szigethalom autóbuszvonalai
Dunaharaszti autóbuszvonalai
Budapest IX. kerületének közlekedése
Budapest XIX. kerületének közlekedése
Budapest XX. kerületének közlekedése
Budapest XXIII. kerületének közlekedése
Dunavarsány autóbuszvonalai
Majosháza autóbuszvonalai
Áporka autóbuszvonalai
Taksony autóbuszvonalai